Croce per anzianità di servizio militare – medaglia di anzianità del Regno d'Italia passata poi alla Repubblica Italiana
 Croce per anzianità di servizio militare – medaglia militare austriaca ideata per premiare il lungo servizio di soldati ed ufficiali nelle file dell'esercito imperiale
 Croce per anzianità di servizio militare – onorificenze della Santa Sede